Csehország
Střítež, település a Frýdek-místeki járásban
Střítež, település a Jihlavai járásban
Střítež, Litochovice önkormányzatához tartozó település a Strakonicei járásban
Střítež, település a Pelhřimovi járásban
Střítež, Trutnov önkormányzatához tartozó település a Trutnovi járásban
Střítež, település a Třebíči járásban
Střítež, település a Český Krumlov-i járásban
Střítež, település a Žďár nad Sázavou-i járásban
Střítež nad Bečvou, település a Vsetíni járásban
Střítež pod Křemešníkem, település a Pelhřimovi járásban

Jegyzetek